Leonid Leonidowitsch Obolenski ist der Name folgender Personen:

* Leonid Leonidowitsch Obolenski (Diplomat) (1873–1930), sowjetischer Diplomat
 Leonid Leonidowitsch Obolenski (Schauspieler) (1902–1991), russisch-sowjetischer Kameramann, Filmregisseur und Schauspieler